

Patronyme 

 Houcine Abassi (1947-), syndicaliste tunisien.

Prénom

Autre 
Abassi peut aussi désigner ;
 abassi, une monnaie iranienne, du nom d’Abbas  le Grand, utilisée jusqu’au début du .

Patronyme tunisien